(5038) Овербек () — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса и принадлежащий к светлому спектральному классу S. Он был открыт 31 мая 1948 года южноафриканским астрономом Эрнестом Джонсоном в обсерватории Йоханнесбурга, Южная Африка и назван в честь южноафриканского астронома  (), одного из наиболее продуктивных наблюдателей переменных звезд.

См. также 
 Список астероидов (5001—5100)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, названные в честь людей